Marc Krauspenhaar (ur. 19 września 1987) – niemiecki skoczek narciarski, reprezentant klubu SCM Zella-Mehlis.

W reprezentacji zadebiutował  w 2002. Raz wystąpił w zawodach Pucharu Świata – w sezonie 2004/2005 wystartował w jednym z konkursów Turnieju Czterech Skoczni, w którym zajął 38. miejsce. Największe sukcesy osiąga w zawodach cyklu FIS Cup. Jego największym sukcesem jest brązowy medal mistrzostw świata juniorów w drużynie, wywalczony w 2004 roku w Strynie.

Mistrzostwa świata juniorów 
 Indywidualnie
 2004  Stryn – 12. miejsce
 2005  Rovaniemi – 7. miejsce
 Indywidualnie
 2004  Stryn – brązowy medal
 2005  Rovaniemi – 9. miejsce

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Niemieccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1987